Pamarican kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pamarican, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Pamarican, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar